Лот або Ло (, [], ) — річка у Франції.
 Ло — річка у В'єтнамі, ліва притока Червоної річки